Seznam polkov z zaporedno številko 164.

Seznam 
 Pehotni
 164. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 164. pehotni polk (ZDA)
 164. strelski polk (ZSSR)
 164. pehotni polk (Wehrmacht)
 164. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 164. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 164. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 164. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi